Geppert ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander C. T. Geppert (* 1970), deutscher Historiker
 Anton Geppert (1829–1890), österreichischer Architekt und Ingenieur
 Carl Eduard Geppert (1811–1881), deutscher Altphilologe und Historiker
 Christopher Geppert, Geburtsname von Christopher Cross (* 1951), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber
 Dagmar Geppert (* 1980), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Denis Geppert (* 1976), deutscher Rennrodler
 Dominik Geppert (* 1970), deutscher Historiker
 Edyta Geppert (* 1953), polnische Sängerin
 Eugeniusz Geppert (1890–1979), polnischer Maler
 Franz Geppert (1874–1952), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Fred-Arthur Geppert (1925–1999), deutscher Schauspieler
 Georg von Geppert (1774–1835), österreichischer Generalmajor
 Hans Vilmar Geppert (* 1941), deutscher Germanist
 Harald Geppert (1902–1945), deutscher Mathematiker
 Heinrich Geppert (* 1953), deutscher Generalmajor a. D. der Luftwaffe
 Jochen Geppert (* 1990), deutscher Handballspieler
 Johannes Geppert (1820–1890), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Julius Geppert (1856–1937), deutscher Pharmakologe und Mediziner
 Karl Geppert (1837–1913), österreichischer Generalmajor
 Karlheinz Geppert (* 1955), deutscher Kulturwissenschaftler
 Klaus Geppert (* 1941), deutscher Jurist, Hochschullehrer an der Freien Universität Berlin
 Lotte Geppert (1883–1968), deutsche Sozialpädagogin
 Maria-Pia Geppert (1907–1997), deutsche Biostatistikerin
 Menrad von Geppert (1770–1855), österreichischer General
 Mike Geppert (* 1964), Soziologe und Organisationsforscher
 Paul Geppert der Ältere (1875–1965), österreichischer Architekt und Politiker
 Richard Geppert (* 1963), deutscher Dirigent, Kirchenmusiker, Kapellmeister, Organist und Keyboarder
 Viviane Geppert (* 1991), deutsche Moderatorin
 Walter Geppert (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch: 

 Gebbert